Planyavsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Planyavsky (1924–2013), österreichischer Kontrabassist und Musikhistoriker 
 Peter Planyavsky (* 1947), österreichischer Organist und Komponist